Хесус Ернандез има више значења:

 Хесус Ернандез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Ернандез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Ернандез (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хесус Ернандез, Ранчо Секо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хесус Ернандез (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику